WL – Wojska Lądowe
 WL – Wydawnictwo Literackie
 
WL - skrót od "Whitelist"